Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Petite Ourse, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Petite Ourse
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 

Petite Ourse